Margaretha van Brabant (-1231), gehuwd met Gerard III van Gelre
Margaretha van Brabant (1276-1311), oudste dochter van hertog Jan I van Brabant
Margaretha van Brabant (1323-1380), dochter van hertog Jan III van Brabant